Игры на выбывание группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2011 — это вторая стадия высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Участники первого раунда, разбитые на четвёрки, выявляют две лучшие и две худшие команды группы.

Результаты 

 сборные Белоруссии и Швейцарии переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Дании и Латвии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Матчи

Игры за 1-4 места 

Белоруссия — Польша

Нидерланды — Швейцария

Игры за 5-8 места 

Хорватия — Великобритания

Израиль — Румыния

Игры за 9-12 места 

Австрия — Люксембург

Сборная Венгрии освобождена от матча в связи с недоукомплектованностью группы.

Игры за 13-16 места 

Дания — Греция

Болгария — Латвия

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка федерации 

Теннис
Теннис
Европа/Африка